Lopetegui (vasco: Lopetegi) hace referencia a varios artículos:

Apellido 
 Hermógenes Pérez de Arce Lopetegui (1845-1902), político y periodista chileno, dos veces ministro de hacienda.
 Julen Lopetegui Agote, exfutbolista y entrenador español.
 Maruja Lopetegui, cupletista, triple y actriz española de cine mudo español y del sonoro argentino.

Etimología 
 Su significado en euskera es el lugar (-tegi) de Lope.